Афанасьевское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — деревня Афанасьева. Находится в 14 километрах к северу от Тулуна.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1098 человек, в том числе 514 мужчин и 584 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Афанасьева
 Ермаки
 Никитаево

Примечания 

Муниципальные образования Тулунского района
Сельские поселения Иркутской области